Jan Zieleniewski (ur. 1901, zm. 1973) – polski profesor nauk ekonomicznych
 Jan Zieleniewski (ur. 19??, zm. 1939) – polski marynarz